Köstring ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-August Köstring (1876–1953), deutscher Diplomat und Offizier, General der Kavallerie 
 Philip Köstring (* 1974), deutscher Schauspieler